Deutenhausen ist der Ortsname von

 Deutenhausen (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Deutenhausen (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Freising, Bayern
 Deutenhausen (Schwangau), ehemalige Ortschaft in der Gemeinde Schwangau, 1954 bei Aufstauung des Forggensees untergegangen
 Deutenhausen (Weilheim in Oberbayern), Ortsteil der Stadt Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern; ehemals selbständige Gemeinde